Université de Lille
 Université de Lorraine
 Université de Lyon
 Union pour le développement et les libertés, parti politique ivoirien fondé en 2006.